Die Woiwodschaft Koszalin (Köslin) war eine polnische Verwaltungseinheit, die 1999 in der Woiwodschaft Westpommern aufging. Sie entstand erstmals 1945 und umfasste bis zur Auflösung unterschiedliche Bezirke:

 Woiwodschaft Koszalin (1945–1975)
 Woiwodschaft Koszalin (1975–1998)